Alen Islamović – musicista e cantante bosniaco
 Dino Islamović – calciatore svedese di origine montenegrina, attaccante
 Sead Islamović – calciatore serbo, centrocampista